Психическая функция:

 Понятие в типологии Юнга.
 Элемент психической деятельности, выделяемый в функционалистских психологических подходах.

См. также 
 Высшие психологические функции — введенное Выготским понятие, означающее специфически человеческие психические процессы.